Grassy Creek ist der Name folgender geografischen Objekte:

Ortschaften in den Vereinigten Staaten:
 Grassy Creek (Kentucky)
 Grassy Creek (North Carolina)
 Grassy Creek (Tennessee)
 Grassy Creek (Virginia)

Ortschaften in Kanada:
 Grassy Creek No. 78, in Saskatchewan

Fließgewässer:
 Grassy Creek (Thomson River), Nebenfluss des Thomson River (Cooper Creek) in Queensland, Australien

Sonstiges auf den Bahamas:
 Little Grassy Creek, Fließgewässer
 Little Grassy Creek Dam, Staudamm im Little Grassy Creek
 Little Grassy Lake, Stausee, gespeist durch den Little Grassy Creek, gestaut durch den Little Grassy Creek Dam

Siehe auch:
 Grassy Creek Township